Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurden vom 6. bis zum 18. Oktober vier Wettbewerbe in der Basketball ausgetragen.

Wie schon bei den vorherigen Jugendspielen wurde sowohl das Turnier der Mädchen und der Jungen in der 3×3 Variante gespielt.
Zudem hat es für die Jungen einen Dunkingwettbewerb und für die Mädchen einen Shoot-out Wettbewerb gegeben.

Ergebnisse Jungen

3 gegen 3

Vorrunde 
Alle Uhrzeiten sind nach Mitteleuropäischer Zeit angegeben.

Gruppe A

Gruppe B

 Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Medaillengewinner

Dunk Contest

Ergebnisse Mädchen

3 gegen 3

Vorrunde 
Alle Uhrzeiten sind nach Mitteleuropäischer Zeit angegeben.
Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Medaillengewinner

Shoot-out Contest 

 Medaillenspiegel

Weblinks 

 Basketball auf der Internetseite der Jugendspiele 2018

Basketball
Basketballwettbewerb in Argentinien
 2018
Basketballveranstaltung 2018